

Пібоді — місто, штат Канзас
 Пібоді — місто, штат Массачусетс